Respekt steht für:
 Respekt, Wertschätzung gegenüber Personen oder Institutionen
 Respekt! Kein Platz für Rassismus, eine Initiative
 eine veraltete Bezeichnung für den Anstandsrest

Zeitungen:
 Respekt (Zeitung), tschechische Wochenzeitung
 respekt!, deutsche Zeitschrift für Lesben- und Schwulenpolitik 

Siehe auch:
 Respect